Stati Uniti d'America
 Wellman – città della Contea di Washington, Iowa
 Wellman – città della Contea di Terry, Texas